Семеке́ево — топоним в России:

 Семекеево — село, Татарстан, Кайбицкий район.
 Семекеево — село, Татарстан, Тукаевский район.